Бойча́к — українське прізвище.

Відомі носії 
 Бойчак Іван Яремович (1921, Піддубці — 1972, Київ) — український літературознавець, кандидат філологічних наук (1957).
 Бойчак Михайло Петрович (1955, Косогірка) — генерал-майор медичної служби (1998), доктор медичних наук (2004), заслужений лікар України (1995), начальник Головного військового клінічного госпіталю Міністерства оборони України (від 1996).

Українські прізвища